Гринцер — еврейская фамилия. Известные носители:

 Гринцер (Григорьев), Григорий Михайлович (Мойше-Меерович (Моисеевич); 1881—1945) — кадровый офицер Русской императорской армии, участник Русско-Японской и Первой мировой войны, интендант 50-й пехотной дивизии, подполковник (1917), брат И. М. Гринцера.
 Гринцер (Горчаков), Григорий Сергеевич (1886—1963) — кадровый офицер Русской императорской армии, в советское время — военспец, подполковник, сын С. Г. Гринцера.
 Гринцер, Илья Моисеевич (Илья Мойше-Меерович; ?—1942) — российский педагог-методист, брат Я. М. Гринцера, племянник С. Г. Гринцера.
 Гринцер (Горчакова), Наталья Сергеевна (в замужестве — Попова; 1885—1975) — советский математик, автор ряда учебников по арифметике, дочь С. Г. Гринцера.
 Гринцер, Николай Павлович (род. 1966) — филолог-классик и антиковед, профессор, сын П. А. Гринцера.
 Гринцер, Павел Александрович (1928—2009) — советский филолог.
 Гринцер (Горчаков), Сергей Григорьевич (Шмуль-Хаим Исерович Гринцер; 1860—1936) — ветеринарный врач,  статский советник. В советское время — торгпред в Польше, Италии и др.
 Гринцер, Яков Моисеевич (Янкель-Иосиф Мойше-Меерович, Яков-Иосиф Моисеевич; 1865—1945) — социал-демократ, заместитель заведующего отделом экономики промышленности в ВСНХ РСФСР, дед П. А. Гринцера.

Примечания